Kate steht für:

 Kate (Hütte), Haus mit geringem Landbesitz
 Kate (Texteditor), Texteditor von KDE
 Kate (Sprache), Kirchensprache der Lutherischen Kirche in Papua-Neuguinea
 Kate (Vorname), einen weiblichen Vornamen
 (2156) Kate, Asteroid des Hauptgürtels
 Hurrikan Kate, Hurrikan in den Vereinigten Staaten in der Saison 1985
 Taifun Kate, Taifun auf den Philippinen in der Saison 1970
 Kate & Leopold, US-amerikanischer Film von 2001
 den Codenamen der Alliierten für den japanischen Torpedobomber Nakajima B5N
 eine umgangssprachliche Bezeichnung für das Scharfschützengewehr M40 (Gewehr)
 Kate (Film), US-amerikanischer Actionfilm von 2021

Kate ist der Familienname folgender Personen:
 Anissa Kate (* 1987), französische Pornodarstellerin
 Aubrey Kate (* 1990), amerikanische transgender Pornodarstellerin

 Jan Jakob Lodewijk ten Kate (1819–1889), niederländischer Schriftsteller
 Lauren Kate (* 1981), US-amerikanische Autorin
 Marti ten Kate (* 1958), niederländischer Leichtathlet

Kate ist der Künstlername folgender Personen:
 Kate Gulbrandsen (* 1965), norwegische Sängerin

Kate ist
 eine Abkürzung für Catherine bzw. Katharina

Siehe auch:
 Kathe
 Cate